Обшорон () — топоним таджикского происхождения:

 Обшорон — посёлок городского типа в Мастчохском районе, Таджикистан.
 Обшорон — село в Лахшском районе, Таджикистан.
 Обшорон — село в Раштском районе, Таджикистан.

См. также 

 Абшерон